Нил Ирдли (; родился 6 ноября 1988 года в Лландидно, Уэльс) — валлийский футболист, защитник клуба «Линкольн Сити». Игрок сборной Уэльса.

Клубная карьера

«Олдем Атлетик» 
Нил родился в Лландидно, он начал заниматься футболом системе клуба «Олдем Атлетик». 6 мая 2006 года Ирдли дебютировал в основной команде в матче против «Сканторп Юнайтед» (1:1). В следующем сезоне, Нил стал твердым игроком основы. Вначале тренер больше использовал его в роли атакующего игрока, но затем постепенно переместил в оборонительную линию. Первый матч в новом качестве Ирдли провалил, его партнер по команде Крис Тейлор получил красную карточку, за грубый фол на Келвине Зола. В следующем эпизоде Нил выполнил грубый подкат против того же Зола и отправился в раздевалку вслед за Тейлором, «Олдем» проиграл «Транмир Роверс» 0:1.

В сентябре 2006 года Ирдли заключил первый профессиональный контракт, рассчитанный до июня 2009. Свой первый гол Нил забил через два месяца, в декабре 2006. Отлично выполненный им штрафной позволил его команде одержать победу над «Честерфилдом». В своём первом сезоне Ирдли принял участие в 41 матче и забил два гола. В следующем сезоне валлиец стал оборонообразующим игроком команды, принимая участие во всех матчах чемпионата, и был назначен капитаном команды в отсутствие Шона Григана.

В октябре 2007 года, Ирдли продлил свой контракт ещё на год. 11 марта 2008 года Нил забил свой первый гол с пенальти, что позволило одержать его команде победу над «Борнмутом» 2:0. По итогам сезона 2008/09 Ирдли включен в символическую сборную сезона, вместе со своим партнером по команде Крисом Тейлором.

«Блэкпул» 
6 августа 2009 года «Олдем Атлетик» принял предложение «Блэкпула» о переходе Нила с стан «приморцев». Иан Холлоуэй, тренер «оранжевых», принимал несколько попыток подписать защитника, но «Олдем» отказывался отпускать Ирдли в середине сезона. Сумма трансфера составила около £ 350,000, контракт был подписан на два года, с возможностью продления ещё на год.

Новый сезон, Ирдли начал на скамейке запасных, так и не появившись на поле в матче против «КПР», 1:1. В следующем матче, 18 августа против «Дерби Каунти», состоялся дебют Нила в новой команде.

25 января 2010 года Ирдли вместе с партнером по команде Чарли Адамом попадает в символическую сборную тура после победы над «Уотфордом» 3:2.

8 февраля 2010 года к Ирдли и двум его партнерам по команде были применены дисциплинарные меры со стороны тренера. Барри Бэннан, Ишмель Демонтаньяк и Нил пошли в ночной клуб, после того как их команды проиграла «Лестеру». Правда, Ирдли сослался на то, что не был в клубе, а лечил больное колено. Иан Холлоуэй объяснил свою позицию так:

Я разочарован. Они ушли в клуб, мотивируя своё отсутствие на тренировке, проблемами со здоровьем. Как может футболист, получив травму, пойти в клуб? Беннан, это вообще не тот человек, с которым нужно связываться. Я тоже люблю танцевать и развлекаться, но только в определенное для этого время и в определенном месте и в хорошем настроении, у меня оно плохое, когда команда проигрывает, и у них должно быть такое же.

Все трое были отстранены от игр уже к следующему выездному матчу против «Шеффилд Уэнсдей».

Свой первый гол за «Блэкпул» валлиец забил со штрафного в день своего рождения 6 ноября 2010 года в матче против «Эвертона» (2:2). Тогда же он был включен в символическую сборную тура вместе с товарищем по команде Дэвидом Воганом.

12 февраля 2011 года после выступления за национальную сборную Ирдли остается на скамейке запасных в матче против «Астон Виллы», уступая своё место Алексу Баптисте.

Спустя шесть месяцев, Ирдли был исключен из команды на матч против «Халл Сити». Нил не мог смириться с 50 % понижением заработной платы, в связи с вылетом «Блэкпула» из Премьер-лиги, а из-за того, что с ним и ещё двумя футболистами не успели продлить контракты. Холлоуэй так объяснил отсутствие валлийца:

Он так запутался в себе, поэтому я думаю он вряд ли сможет принести пользу нашей команде в предстоящем поединке против «Халл Сити».

26 августа 2011 года Ирдли подписал новый однолетний контракт с клубом.

Международная карьера 
Нил начал свои выступления на международном уровне в 2003 году, когда в течение двух лет трижды привлекался в молодёжную сборную Уэльса (до 17 лет). В 2005 году он сыграл один матч за «молодёжку» (до 19 лет), а с 2006 по 2007 год активно выступал за юношей не старше 21 года, приняв участие в 10 матчах и забив 1 гол.

Его дебют в первой сборной состоялся 22 августа 2007 года в матче против сборной Болгарии, он вышел на замену на 46-й минуте встречи. Следующие два матча в рамках квалификационного раунда Евро 2008 против сборных Сан-Марино и Ирландии Нил провёл неуверенно. Тренер временно перестал привлекать Ирдли к матчам за сборную.

В марте 2009 года Ирдли сыграл в трёх матчах в рамках квалификационного раунда молодёжного Чемпионата Европы 2011 в Дании. 27 марта состоялся матч против сборной Люксембурга, который окончился вничью. Через четыре дня в ответном матче, сборная Уэльса разгромила соперника со счетом 5:1, а Ирдли открыл счет в матче на 11-й минуте, реализовав пенальти.

6 июня 2009 года Нил вновь был вызван в основную сборную на матч квалификационного раунда Чемпионата Мира 2010 против сборной Азербайджана.

Достижения 
Индивидуальные

 «Олдем Атлетик»
 Команда года по версии ПФА — 2008/09

Командные

 «Блэкпул»
 Чемпионшип — 2009/10

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте «Бирмингем Сити»
 
 
 

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Линкольн Сити»